Вега де Хуарез има више значења:

 Вега де Хуарез (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вега де Хуарез (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику